Ismaeel Mohammad (5 de abril de 1990) é um futebolista profissional qatari que atua como atacante. Atualmente defende o Al-Duhail.

Carreira 
Ismaeel Mohammad representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Naturais de Doa
Futebolistas do Catar
Futebolistas do El-Jaish Sports Club
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2021
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022